Esistono almeno un paio di personaggi con questo nome
Marco Pomponio Matone (console 231 a.C.)
Marco Pomponio Matone (pretore 217 a.C.), in seguito propretore nel 215 e 214 a.C.